Elevazione o altezza – in astronomia, è una coordinata celeste.

Elevazione – film muto italiano del 1920

 Elevazione a potenza – in matematica, è un'operazione.

 Elevazione – nel Cristianesimo, è un momento della liturgia della Messa